Whitehall steht für:

 Whitehall, Straße im Londoner Regierungsviertel Westminster
 Palace of Whitehall, einstiger Königspalast in London
 Whitehall-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Whitehall Stadium, Fußballstadion im Dubliner Vorort Whitehall

Whitehall ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Whitehall (* 1988), britischer Komiker, Fernsehmoderator und Schauspieler

Whitehall ist der Name folgender Orte

in Irland:
 Whitehall (Dublin), Vorort von Dublin

im Vereinigten Königreich:
 Whitehall (Orkney), Stronsay (Orkney-Inseln)

in den Vereinigten Staaten:
 Whitehall (Lee County, Arkansas)
 Whitehall (Poinsett County, Arkansas) 
 Whitehall (Yell County, Arkansas) 
 Whitehall (Georgia) 
 Whitehall (Indiana) 
 Whitehall (Avoyelles Parish, Louisiana)
 Whitehall (La Salle Parish, Louisiana)
 Whitehall (Livingston Parish, Louisiana)
 Whitehall (Michigan) 
 Whitehall (Montana) 
 Whitehall (New Jersey) 
 Whitehall (Town, New York)
 Whitehall (Village, New York)
 Whitehall (Ohio) 
 Whitehall (Adams County, Pennsylvania)
 Whitehall (Allegheny County, Pennsylvania)
 Whitehall (Lehigh County, Pennsylvania)
 Whitehall (Rhode Island) 
 Whitehall (Colleton County, South Carolina)
 Whitehall (Greenwood County, South Carolina)
 Whitehall (Lexington County, South Carolina)
 Whitehall (Texas)
 Whitehall (Virginia)
 Whitehall (West Virginia)
 Whitehall (Wisconsin), im Trempealeau County

im NRHP gelistete Objekte:
 Whitehall (Richmond, Kentucky), NRHP-ID: 71000352
 Whitehall (Annapolis, Maryland), NRHP-ID: 66000387
 Whitehall (Lincoln, Nebraska), NRHP-ID: 82000610
 Whitehall (Middletown, Rhode Island), NRHP-ID: 70000016
 Whitehall (Aiken, South Carolina), NRHP-ID: 84000527
 Whitehall (Greenville, South Carolina), NRHP-ID: 69000168
 Whitehall (Saluda, South Carolina), NRHP-ID: 80003697
 Whitehall (Clarksville, Tennessee), NRHP-ID: 78002622
 Whitehall (Sutherland Springs, Texas), NRHP-ID: 80004161
 Flagler Museum, früher genannt Whitehall, NRHP-ID: 72000345

Siehe auch:
 White Hall